Brookville Township dans le comté d'Ogle en Illinois.
  dans le comté de Franklin dans l'Indiana.
  dans le comté de Redwood dans le Minnesota.

Homonymie de townships